A SWAT kettős jelentést hordozó mozaikszó.

 Special Weapons And Tactics (S.W.A.T.) – taktikai beavatkozó egységek, (elsősorban rendőrségi, de más törvény-végrehajtóknál is gyakori) melyek különlegesen képzett és rendkívül jól felszerelt specialistákból állnak. Rendszerint a terror-elhárítás és szervezett bűnözés, valamint a súlyosabb fegyveres bűncselekmények esetén vetik be őket.

 Security of Warehouse And Transport – a jelentősebb logisztikai multiknál alkalmazott belső biztonsági osztály, mely legfőképpen a korábban hivatásosként szolgáló fenti rendőrök „gyűjtőhelye”. Fő tevékenységük a raktári és szállítási tevékenység során bekövetkező bűncselekmények megelőzése vagy azok elkövetőinek felderítése. Ezen felül a jelentősebb értékű vagy egyéb okból érzékeny szállítmányok kísérése, a munkatársak ellenőrzése, képzése.